Iglesia de la Compañía, de la Compañía de Jesús, jesuita, jesuítica, de los jesuitas o del Colegio de los jesuitas, puede referirse a:
 Cualquiera de las iglesias de la Compañía de Jesús, que habitualmente estaban vinculadas al Colegio o Casa Profesa de la localidad.
 Il Gesú de Roma, la central de la Compañía, y de cuya tipología arquitectónica (el "modo nuestro") suelen derivar las iglesias jesuíticas.
 Las iglesias de las misiones jesuíticas.

Alemania 
Jesuitenkirche ("iglesia de los jesuitas en alemán)
 Studienkirche de Dilinga, 1563
 Jesuitenkirche de Tréveris, 1570.
 Iglesia de San Miguel (Múnich), 1583-1597
 Iglesia de la Asunción (Colonia) ( St. Mariä Himmelfahrt ), 1618-1629
 Jesuitenkirche de Aschaffenburg, 1619.
 Jesuitenkirche de Molsheim, 1618.
 Iglesia del Jesuitenkolleg de Burghausen, 1629.
 Jesuitenkirche de Coblenza, .
 Jesuitenkirche de Passau, 1677-1678.
 Catedral del Nombre de Jesús (Bonn), 1686-1717
 Jesuitenkirche de Manheim, 1733-1756.
 Iglesia de la Santa Cruz (Landsberg am Lech), 1754.
  Jesuitenkirche de Heidelberg, 1712-1759
 Iglesia de San Miguel (Aachen),
 Jesuitenkirche de Aschaffenburg, Heiligste Dreifaltigkeit
  St. Martin (Bamberg) (1686-1693)
  Maria Immaculata (Büren)
 Jesuitenkirche de Coesfeld,
  Evangelische Stadtkirche Ellwangen
  Christuskirche (Konstanz)
  St. Petri (Münster)
  St. Donatus (Münstereifel)
  Marktkirche (Paderborn)
  Universitätskirche (Freiburg im Breisgau)

Austria 
 Jesuitenkirche de Viena.
 Jesuitenkirche de Innsbruck.

Bélgica 
 Iglesia del Collège en Isle de Lieja, 1582.
 Iglesia de San Miguel, Sint-Michielskerk, la sede jesuita en la Universidad de Lovaina (1650-1671)

Eslovaquia 
 Iglesia jesuita de Trnava, hoy Catedral de San Juan Bautista (Trnava)

España 
 Iglesia del Espíritu Santo La Clerecía, la iglesia del Colegio jesuita de la Universidad de Salamanca (de Juan Gómez de Mora, 1617).
 Iglesia de Santa María, 1567-1625, la iglesia del Colegio jesuita de la Universidad de Alcalá.
 Santuario de Loyola, en el lugar de nacimiento del fundador de la Compañía.
 Basílica del castillo de Javier, en el lugar de nacimiento de San Francisco Javier.
 Iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos, la iglesia del Colegio jesuita de Córdoba (Colegio de Santa Catalina).
 Colegiata de San Isidro, inicialmente iglesia del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, en Madrid.
 Colegio de San Esteban, en Murcia, creado en 1555 siendo el más antiguo de España.
 Iglesia de la Compañía, en Palencia.
 Iglesia de la Compañía, en Santander.
 Iglesia de la Compañía de Jesús, en Segovia.
 Iglesia de la Anunciación, 1565, la iglesia de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en Sevilla.
 Iglesia de San Luis de los Franceses, 1699-1730, en Sevilla.
 Iglesia de los jesuitas, en Toledo.
 Iglesia y Colegio de San Francisco Javier, en Tudela.
 Colegiata de San Luis, en Villagarcía de Campos.

Francia 
 Iglesia de San Pablo y San Luis, la del Colegio jesuita de París (el actual Lycée Charlemagne), 1627.
 Capilla de los jesuitas de Cambrai, 1679.

Italia 
 Roma:
 La iglesia central de la Compañía: Il Gesú
 Sant'Ignazio, dedicada al fundador de la Compañía.
 Venecia, I Gesuiti o la Assunta, dedicada a Santa Maria Assunta, en el paraje llamado Campo dei Gesuiti.
 Milán: Iglesia de San Fidel (Milán), de Pellegrino Tibaldi, 1569.
 Turín: Santi Martiri.
 Génova:
 Iglesia de Jesús y de los santos Ambrosio y Andrea (del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea), 1552.
 Iglesia de los santos Jerónimo y Francisco Saverio (dei Santi Gerolamo e Francesco Saverio), 1650.
 Nápoles:
 Basilica santuario del Gesù Vecchio dell'Immacolata di Don Placido (Gesù Vecchio o Immacolata di Don Placido).
 Iglesia del Gesù Nuovo o Trinità Maggiore.
 Palermo: Iglesia de San Francisco Javier, Il Gesù.
 Bari: Il Gesù.
 Lecce Il Gesù.

Luxemburgo 
 Catedral de Santa María de Luxemburgo, inicialmente iglesia del Colegio jesuita, 1621.

Malta 
 Iglesia de los Jesuitas (La Valeta)

Polonia 
Kościół Jezuitów o "iglesia de los jesuitas"
 Iglesia de los jesuitas (Varsovia), 1609.
  Iglesia del Santo Nombre de Jesús (Wrocław)
 Iglesia de San Pedro y San Pablo Cracovia (1597-1635)
 Iglesia del Corpus Christi (Nesvizh)
 Catedral de San Juan Bautista (Przemyśl)

Portugal 

 Iglesia de San Roque (Lisboa), 1553, una de las primeras iglesias jesuitas construidas. Actualmente es sede del Museu de Arte Sacra de São Roque.
 Iglesia del Colegio (Funchal), 1579.
 Iglesia del Colegio (Punta Delgada), 1592
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Angra do Heroísmo), 1636.

Reino Unido 
 Oratorio de Oxford (Oxford Oratory Church of St Aloysius Gonzaga), 1875.

República Checa 
 Iglesia de San Salvador (Praga), 1578. Es parte del Clementinum.

Suiza 
 Iglesia Jesuita (Lucerna).

Ucrania 
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (Lvov)

América

Argentina 
 Iglesia de San Ignacio (Buenos Aires)
 Iglesia de la Compañía (Córdoba, Argentina), 1671, uno de los edificios de la "Manzana Jesuítica".

Bolivia 

 Torre de la Compañía, en Potosí.

Brasil 
 Catedral Basílica de San Salvador, inicialmente iglesia del Colegio jesuita de Salvador de Bahía.

Chile 
 Iglesia de la Compañía de Jesús (Valparaíso).
 Iglesia de la Compañía (Graneros).
 Iglesia de la Compañía (Santiago de Chile).
 Iglesia de los Jesuitas (Calera de Tango).
 Iglesia de los Padres Jesuitas (Puerto Montt).
 Iglesia de San Ignacio (Santiago de Chile), sustituye al antiguo templo jesuita incendiado en 1863.

Colombia 
 Iglesia de San Ignacio (Bogotá) -Colegio Mayor de San Bartolomé (Bogotá)-
 Iglesia de San Pedro Claver (Cartagena)
 Iglesia de San José (Popayán)
 Iglesia de San Ignacio (Tunja)
 Iglesia de San Ignacio (Medellín)

Ecuador 
 Iglesia de la Compañía (Quito).

México 

 Iglesia de la Compañía (Guanajuato).
 Templo de la Compañía (Puebla).

Perú 
 Iglesia de la Compañía (Arequipa).
 Iglesia de la Compañía (Cusco).

Notas